Prowadzenie - mężczyzn – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez mężczyzn na 15. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Olympiahalle w austriackim mieście Innsbruck w dniach 6–9 września 2016. Mistrzem świata w konkurencji prowadzenie został Austriak Jakob Schubert, srebrny medal przypadł Czechowi Adamowi Ondrze, a brązowy zdobył Niemiec Alexander Megos.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 6 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 9 o godz 12:00.

Uczestnicy 
Do zawodów wspinaczkowych w konkurencji prowadzenia zgłoszonych zostało 124 wspinaczy sportowych.  Polskę w prowadzeniu reprezentowali; Maciej Dobrzański, który zajął 98 miejsce, a Marcin Dzieński był 123.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
124 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 26 wspinaczy z najlepszymi wynikami, którzy następnie walczyli o występ w finale. W finale o medale wałczyło 10 zawodników.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn